Indonesië
 Kedungadem (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kedungadem (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java